Fuente de los Leones, elemento central del Patio de los Leones, patio principal del palacio de los Leones, en el corazón de la Alhambra  
 Fuente de los Leones (Sevilla), en el parque de María Luisa, Sevilla, Andalucía, España
 Fuente de los Leones (Soria), en la Plaza Mayor de la ciudad española de Soria

Véase también 
 Fuentes de León, municipio y localidad española de la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura